Nélson de Jesus Silva (1973), porter de futbol brasiler
 Dida (alletament), dona que alleta l'infant d'una altra
 Dida (idioma), idioma parlat a la Costa d'Ivori